

Cinema 
La legge di Murphy (Murphy's Law) – film del 1986 diretto da J. Lee Thompson
La legge di Murphy (La Loi de Murphy) – film del 2009 diretto da Christophe Campos

Televisione 
La legge di Murphy (Murphy's Law) – serie televisiva della BBC (2003-2007)

Pagine correlate
Murphy's Law